Список синглов № 1 2010-х годов (Чарт синглов Соединённого Королевства, UK Singles Chart) включает только те синглы, которые достигли № 1 в рейтинге продаж музыкальных синглов в Великобритании 2010-х годов. Еженедельно составляется «The Official Charts Company» (ОСС) и публикуется в журнале «Music Week» (лучшие 75) и на официальном сайте ОСС (лучшие 100).
Ключ:  — Самые продаваемые синглы года.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

См. также 
 Список синглов № 1 2020-х годов (Великобритания)
 UK Albums Chart
 UK Singles Chart
 Billboard 200
 Список синглов № 1 в США в 2011 году

Примечания

Литература

Ссылки 
 number-ones.co.uk

Списки синглов № 1 в Великобритании